Ранавалуна І - королева Королівство Імерина
 Ранавалуна ІІ - королева Королівство Імерина
 Ранавалуна ІІІ - королева Королівство Імерина